Сезон 1962—1963 у Національній лізі А — 66-й чемпіонат Швейцарії. Після 39-річної перерви переможцем став клуб Цюрих.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1963
Швейцарія
Швейцарія